Magüí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Payán (ort), Nariño, 
 Magüi, kommun, Nariño, 

Robotskapade Colombiaförgreningar